Whatever It Takes (2000) — filme de comédia norte-americano
"Whatever It Takes" (canção de Leona Lewis), 2007
"Whatever It Takes" (canção de Imagine Dragons), 2017

Desambiguações de música